Hanelt ist der Familienname folgender Personen:

 Christian-Peter Hanelt (* 1964), deutscher Politikberater
 Dieter Hanelt (* 1960), deutscher Biologe
 Peter Hanelt (1930–2019), deutscher Biologe